Matjiesrivier (plaats) - plaats in Zuid-Afrika
 Matjiesrivier (natuurreservaat) - natuurreservaat in Zuid-Afrika